Dmitrij Michajlovič Golicyn (1665-1737) – politico russo
 Dmitrij Michajlovič Golicyn (1721-1793) – diplomatico russo